Фрегаты типа «Тэгу» (хангыль: 대구급 호위함, ханджа: 大邱級護衛艦) — фрегаты ВМС Республики Корея, являющиеся дальнейшим развитием фрегатов типа «Инчхон». Иногда встречается название «Инчхон-II» и «FFX-II». К постройке запланировано 8 кораблей этого типа, при общей плановой численности фрегатов всех типов  20-22. Постройку осуществляют компании «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering» и «Hyundai Heavy Industries».

История 
Фрегаты типа «Тэгу» является развитием фрегатов типа «Инчхон». Основные отличия заключаются в оснащении кораблей системой вертикального пуска KVLS на 16 ячеек с возможностью пуска ракет запуска ЗУР , противолодочных ракет «Хонсанъо», крылатых ракет для поражения береговых целей 
 и 

На корабле оборудован стационарный ангар для 10-тонного вертолёта. Двигательная установка турбоэлектрическая, два газотурбинных двигателя заменены одним Rolls Royce MT30.

Состав серии

Фото

Ссылки 

Фрегаты по типам
Фрегаты

См. также 
Военно-морские силы Республики Корея

Военные корабли Республики Корея